Ла Пиједра Амариља има више значења:

 Ла Пиједра Амариља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједра Амариља (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику